Sezon 1972/1973 był 34. sezonem Mistrzostw Albanii w piłce nożnej. W rozgrywkach brało udział 14 zespołów. Sezon rozpoczął się we wrześniu 1972, a zakończył 17 czerwca 1973. Tytułu nie obroniła drużyna Vllaznia Szkodra. Nowym mistrzem Albanii został zespół Dinamo Tirana. Tytuł króla strzelców zdobył Ilir Përnaska, który w barwach klubu Dinamo Tirana strzelił 12 goli.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 

1972 w piłce nożnej
1973 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Albanii